Ниже представлен список терминов, используемых в баскетболе игроками, тренерами, комментаторами, спортивными журналистами и болельщиками.

0-9 
 3 на 3 или стритбол () — формализованная версия игры три-на-три на половину площадки, официально одобренная FIBA

А 
 Аллей-уп () — элемент игры в нападении, в котором игрок набрасывает мяч на кольцо для партнёра (или, реже, для себя), чтобы тот в одном прыжке поймал мяч и забросил его в кольцо, обычно, сверху.

 Атакующий защитник () или второй номер — одно из пяти амплуа в баскетболе, в котором игроки характеризуются скоростью, ловкостью, хорошим ведением и броском.

Б 
 Баззер () или бросок с сиреной — бросок, забитый на последних секундах матча, зачастую после сирены. В основном так говорят про забитый мяч, который привел к победе или овертайму.

 Бамп () — встать на пути делающего кат (рывок) игрока, препятствуя его движению.

 Бейсбольный пас () — пас от плеча одной рукой, производимый подобно бейсбольной подаче.

 Бей-беги () — стратегия игры в защите и нападении, смысл которой в ускорении темпа игры. В нападении мяч быстро переводится в передовую зону, и игроки забирают первый возможный бросок, обычно трёхочковый, а в защите игроки используют давление по всей площадке с целью перехватить мяч.

 Блокировка игрока () — нарушение правил, когда защитник преграждает путь нападающему с мячом, находясь в движении.

 Блок-шот () или банка, банан, шляпа — касание или смена направления полёта мяча защитником, мешающая нападающему забить.

 Боковая линия () — линия, ограничивающая площадку по ширине.

 Большой () — игрок, отличающийся своим размером, обычно центровой или тяжёлый форвард, в основном отвечающий за краску и зону «усов».

 Большой перерыв или половина () — перерыв между 2-ой и 3-ей четвертями длительностью 15 минут, после которого команды меняются кольцами.

 Бонус () — ситуация, когда у одной из команд 4 командных фола, и каждый следующий фол (кроме фола в нападении) является пробивным.

 Бросок без прыжка () — противоположность броску в прыжке.

 Бросок в прыжке () — бросок в верхней точке вертикального прыжка, иногда с отклонением назад.

 Бросок крюком () — бросок мяча боком к защитнику и кольцу широким движением руки по дальней от защитника траектории с выпуском мяча в верхней точке.

 Бросок сверху () или данк — мяч, забитый одной или двумя руками сверху прямо в кольцо, то есть без безконтрольного перемещения мяча в воздухе.

 Быстрый прорыв () — метод нападения, заключающийся в попытке быстрой атаки, когда защита ещё не успела занять эффективные позиции. Обычно случается после перехвата или блок-шота.

 Бэкдор () — игра в нападении, когда нападающий без мяча делает шаг от кольца, а затем устремляется за спину защиты под кольцо, чтобы получить пас и забить лёгкие два очка. Противоположность V-кату.

В 
 Ведение мяча () или дриблинг — продолжительно стучать мяч в пол одной рукой. Ведение нужно, чтобы иметь возможность совершать шаги владея мячом.

 Вернуться (в защиту) () — обычно такую команду даёт тренер или игроки после забитого или промазанного броска, чтобы команда вернулась на свою половину и успела встать в защиту.

 Вертикальный прыжок () — акт поднятия своего центра тяжести в вертикальной плоскости исключительно с использованием собственных мышц. Это мера того, как высоко отдельный спортсмен может оторваться от земли с места.

 Ви-кат () — открывание для получения мяча, когда нападающий двигается к своему защитнику, затем быстро открывается в свободное место под пас.

 Винг ()
 Край площадки снаружи трёхочковой линии и между боковой и воображаемым продолжением линии трёхсекундной зоны.
 Игрок на 2 или 3 позиции, предпочитающий играть снаружи трёхочковой линии.

 Внутрь и наружу () — обманное движение при ведении, когда нападающий делает движение с мячом внутрь площадки, сразу затем движение назад.

 Время зависания () — время, которое игрок проводит в воздухе от начала прыжка до приземления.

Д 
 Данк - прыжок с целью положить мяч в кольцо сверху.
 Дабл-дабл () — двухзначные числа в двух положительных категориях игровой статистики, обычно одного конкретного игрока.
 Даггер (англ. dagger) - бросок, лишающий противника возможности отыграться.

 Две (атаки) за одну () — стратегия, используемая на последней минуте четверти, в которой команда, владеющая мячом, совершает атаку в такой момент времени, что гарантирует себе последнюю атаку в четверти.

 Двойное ведение () — нарушение правил, когда при ведении игрок одновременно касается мяча двумя руками или после завершения ведения продолжает его снова. Приводит к потере владения.

 Дисквалифицирующий фол () — особенно жесткий фол, почти всегда представляющий собой применение насилия или чрезмерный физический контакт.

 Дополнительное время или овертайм () — дополнительное время, добавляемое по завершении основного или дополнительного времени при ничейном счёте.

 Дроп-степ () — движение при игре в посту, когда нападающий прекращает ведение и одновременно с этим ставит ногу с одной из сторон своего защитника, затем разворачивается на ней к кольцу для совершения броска.

Е 
 Чемпионат Европы по баскетболу () — Евробаскет — европейский международный баскетбольный турнир, проводимый каждые два года и среди мужчин. и среди женщин; аналогичен мужскому UEFA European Championship и UEFA Women’s Championship.

 Кубок Европы по баскетболу () — Еврокубок — второе по силе клубное соревнование Европы, проводимое Euroleague Basketball; аналогично UEFA Europa League в футбольной ассоциации.

 Евролига () — главный европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов, являющихся членами ФИБА Европа.

 Евростеп () — движение в нападении, при котором нападающий прекращает ведение, делает шаг в одном направлении и сразу затем шаг в другом направлении.

Ж 
 Жадина () — игрок, предпочитающий выполнить сложный бросок , вместо  паса свободному партнёру.

З 
 Задняя линия () или «маленькие» — защитники команды.

 Заслон () — блокировка защитника для освобождения нападающего от опеки.

 Заслон вниз () — игра в нападении, когда нападающий двигается к лицевой линии в сторону кольца оппонента и ставит заслон.

 Заслон в спину () — игра в нападении, когда игрок с усов поднимается на периметр и ставит заслон в спину защитника для другого нападающего.

 Заслон на мяче () — игра в нападении, когда нападающий ставит заслон защитнику на мяче.

 Защита 5 на 5 ( — нападение на половине площадки) — те ситуации игры в защите, когда обе команды заняли позиции для защиты и нападения.

 Защита в переходе () — защита против быстрой атаки соперника.

 Зонная защита () — каждый защитник отвечает за конкретную зону площадки.

И 
 Игра ногой () — нарушение правил, когда игрок намеренно использует ногу или стопу для контакта с мячом. Приводит к потере и вбрасыванию мяча другой командой.

 Изоляция () — тактика в нападении, когда игрок с мячом занимает одну сторону площадки, остальные нападающие занимают слабую сторону, оставляя нападающего с мячом играть 1 на 1 с защитником, либо вынуждать защиту сдваиваться, чтобы создать бросок для свободного нападающего. Также можно использовать, если защитник заведомо проигрывает нападающему.

 «Из-под юбки» (, «бросок бабули») — можно описать как бросок, который выполняют женщины в возрасте: бросок одной или двумя руками снизу.

К 
 Квадрупл-дабл () — двухзначные числа в четырёх положительных категориях игровой статистики, обычно одного конкретного игрока.

 «Кирпич» () — мяч, который попал по кольцу и отскочил без касания щита.

 Краска () — трёхсекундная зона вместе с полукругом на штрафной линии. Свое название получила за обычно отличную от остальной площадки цвет.

 Кроссовер () — перевод мяча с одной руки на другую, обычно перед собой или между ног, для смены направления.

Л 
 Лёгкий форвард () или третий номер — одно из пяти амплуа в баскетболе, в котором игроки, как и защитники, отвечают за набор очков, но благодаря большему чем у второго номера размеру и силе могут навязать больше борьбы под кольцом.

 Личная защита () — защита, в которой каждый защитник держит своего нападающего.

 Лицевая линия () — линия, ограничивающая площадку по длине.

 Лэй-ап () — бросок из-под кольца с использованием щита.

 Лэй-ин () — бросок из-под кольца без касания щита.

М 
 Мёртвый мяч () — мяч вне игры, например, когда он заброшен в кольцо или после свистка судьи.

 Мяч застрял () — ситуация, когда мяч застревает между кольцом и щитом или на планке, соединяющей кольцо с щитом.

Н 
 НБА (Национальная Баскетбольная Ассоциация) () — самая крупная мужская профессиональная лига в Соединённых штатах и Канаде.

 Нападение 5х5 ( — защита на половине площадки) — ситуации игры в нападении, когда обе команды заняли позиции для защиты и нападения.

 Нападение в переходе () — организованная быстрая атака.

 Нарушение правила зоны () — ситуация, в которой нападающая команда касается мяча в тыловой зоне после того, как мяч был в передовой зоне и не был тронут защитниками.

 Нарушение правила восьми секунд () — ситуация, в которой нападающая команда не успевает перевести мяч из тыловой зоны в передовую за 8 секунд.

О 
 Один плюс один () — в некоторых правилах после первого забитого штрафного броска даётся право на исполнение второго штрафного.

 Опорная нога () — нога, которую нельзя отрывать от земли во время разворотов во избежание пробежки.

 От щита или от забора (, от bank — берег, от берега) — попадание, когда мяч сначала касается щита, а затем кольца или сетки.

 Очки из краски () — очки, забитые из окрашенной трёхсекундной зоны.

 Очки с поля () — любой двухочковый или трёхочковый бросок, забитый с любого места на площадке кроме трёхсекундной зоны.

П 
 Парашют или флоатер () — бросок, при котором мяч выпускается по очень высокой траектории, чтобы его не заблокировал более высокий защитник.

 Пас в пол () — передача мяча с отскоком об пол.

 Пас от груди () — передача одной или, чаще, двумя руками от груди.

 Передача или пас () — одно из основополагающих действий в баскетболе, наравне с ведением и броском; на передачах строится большая часть комбинаций и игра в целом.

 Передовая зона () — отделённая центральной линией половина площадки с кольцом соперника.

 Перехват () — происходит, когда защитник с помощью своих действий заставляет нападающего совершить потерю. Защитник не может касаться рук нападающего во избежание фола.

 Переход () — нападение, начинающееся с овладения мячом, пока защитники не успели занять свои позиции, переходящее иногда в быстрый прорыв.

 Периметр или средняя дистанция () — зона внутри трёхочковой линии, но снаружи «краски».

 Пик-н-ролл () — игра в нападении, когда нападающий без мяча ставит заслон защитнику на мяче, и затем, когда нападающий с мячом «вскрывает» заслон (движется в сторону заслона, заставляя защитника упереться в заслон), валится внутрь зоны для получения паса.

 Подбор или «щит» () — акт овладения мячом после промазанного броска.

 Показ () — обманное движение
 Показ на бросок () — движение, повторяющее бросок, но без выпуска мяча, чтобы заставить защитника выпрямиться или прыгнуть, чтобы затем его обыграть.
 Показ на пас () — движение телом или мячом в одну сторону, чтобы сместить защитника, а затем пас в другую сторону.

 Покет ( — «пас в карман») — пас об пол в небольшой промежуток между защитниками, обычно после розыгрыша пик-н-рола.

 Помеха попаданию мяча или гоалтендинг (, «вратарство») — нарушение при блокировании броска не по правилам, Если мяч находится на снижающейся траектории и полностью выше уровня кольца или находится на дужке, или коснулся щита, нападающей команде засчитывается попадание независимо от того, мог мяч попасть в кольцо или нет.

 Пост-ап ( ) — занять позицию в краске или около усов, развернуться спиной к кольцу и лицом к партнёру с мячом получить пас.

 «Поставить спину» () — занять позицию между кольцом и нападающим таким образом, чтобы помешать оппоненту взять подбор.

 Потеря () — потеря владения во время игры либо при нарушении правил.

 Правило трёх секунд () запрещает игроку находиться более трёх секунд подряд в трёхсекундной зоне оппонента, пока его команда владеет мячом в передовой зоне и идёт игровое время.

 Пробежка () — поменять опорную ногу во время разворотов или сделать три шага без ведения мяча.

 Пронос мяча () — нарушение правил, при котором игрок при ведении поддерживает мяч ладонью снизу. Такое нарушение считается проносом или двойным ведением.

 Прыжок с мячом () — нарушение правил, когда игрок при броске прыгает и не избавляется от мяча до приземления.

 Путбэк () — бросок сверху, выполненный в воздухе сразу после подбора.

Р 
 Разворот или пивот () — разворот (обычно с мячом) на опорной ноге.

 Разыгрывающий защитник или первый номер () — опорный игрок в нападении, обычно именно он заказывает комбинации; хорошо водит мяч и отдает пасы.

 Результативная передача или ассист () — пас партнёру, который забивает мяч либо после одного удара мячом, либо сразу.

 Рывок () — интервал времени, в котором одна команда набирает значительно больше очков, чем другая команда.

С 
 Си-кат () — широкий рывок по дуге, противоположность рывку по прямой линии.

 Сильная сторона () — половина площадки, поделенная по осевой линии, на которой находится мяч.

 Скамейка или банка () — игроки на скамейке запасных.

 Слабая сторона () — сторона, противоположная сильной.

 Смена () — игра в защите, когда два защитника меняются друг с другом нападающими для получения преимущества.

 Спорный мяч
 () — вбрасывание мяча в начале игры или после спорной ситуации.
 () — ситуация, в которой игроки из обеих команд одновременно борются за владение мячом без фола с обеих сторон. В зависимости от ситуации может результировать потерей владения или выбросом мяча из-за боковой.

 Стрелка владения () — стрелка на судейском столике, указывающая на команду, чье владение будет следующим при приведении в действие правил смены владения. Стрелка изначально направляется на команду, проигравшую первый спорный мяч.

 Стрелок () — игрок, совершающий частые и опрометчивые броски.

 С фолом () — штрафной бросок, которым был награждён игрок, на котором сфолили во время его броска.

Т 
 Таймер () — таймер, сделанный для ускорения темпа игры (и, следовательно, частоты забивания очков), заставляющий выбрасывать мяч до истечения времени. Если мяч после истечения времени не попадает в кольцо или по нему, это нарушает правила и владение отдается защищавшейся команде.

 Технический фол () — фол за неспортивное поведение без физического контакта или за процессуальные нарушения (шесть игроков на площадке). За технический фол бьётся один штрафной бросок любым игроком команды противника.

 Трёхочковое действие ()
 Ситуация, когда игрок забивает два очка с фолом и затем забивает штрафной;
 Ситуация, когда на игроке, бросающем трёхочковый, фолят, и он мажет бросок, забивая после этого три штрафных броска.

 Трипл-дабл () — двухзначные числа в трёх положительных категориях игровой статистики, обычно одного конкретного игрока.

 Тыловая зона () — половина площадки, которую защищает команда. Противоположность передовой зоне.

 Тяжёлый форвард или четвертый номер () — одно из пяти амплуа, в котором игроки характеризуются мощностью и отвечают в основном за подбор, броски из-под кольца и, нередко. за трёхочковые броски.

У 
 Угол штрафной линии или элбоу () — пересечение штрафной линии с линией трёхсекундной зоны.

 Унитаз () — когда мяч попадает по кольцу под определённым углом и продолжает кататься по нему перед тем, как провалиться внутрь.

Ф 
 ФИБА () — Ассоция национальных организаций, управляющая международными соревнованиями.

 Фингер-ролл () — конкретный тип лэй-апа, когда мяч прокатывается от ладони до кончиков пальцев, используя при этом толчок прыжка. Преимущество данного броска в более высокой траектории полета мяча, что значит мяч сложнее заблокировать.

 Флоп () — преднамеренное или преувеличенное падение после небольшого контакта или отсутствия оного вовсе, с целью получения фола на себе.

 Фол () — нарушение правил, в основном случающееся при попытке получить преимущество с помощью физического контакта. Такое нарушение приводит к потере владения или пробиванием штрафным броскам. Фол бывает персональным, техническим, неспортивным и дисквалифицирующим.

 Бросок с отклонением или фэйдэвэй () — бросок, совершаемый в прыжке лицом к кольцу, но от кольца. Цель такого броска — разрыв дистанции с защитником для усложнения блокировки броска.

Ц 
 Центровой или пятый номер () Center — одна из пяти игровых ролей. Центровые в основном самые высокие игроки на площадке, отвечающие за очки из-под кольца, подбор и защиту под кольцом.

Ч 
 Четырёхочковое действие () — ситуация, когда на бросающем трёхочковый игроке фолят, и он забивает мяч, зарабатывая тем самым три очка, и затем забивая штрафной бросок.

 Чистый () — когда мяч попадает в кольцо не касаясь кольца и щита, издавая характерный звук.

Ш 
 Шестой игрок () —
 Игрок, не начинающий игру в старте, тем не менее оказывающий большое влияние на игру и не отличающийся по статистике от стартовой пятерки.
 Болельщик, верящий в свое влияние на победу.

 Штрафная линия () — линия, ограничивающая трёхсекундную зоны с противоположной от кольца стороны, из-за которой пробиваются штрафные броски.

 Штрафной бросок () — бросок без сопротивления, совершаемый со штрафной линии после нарушения правил, стоящий одно очко. Обычно даётся два штрафных броска за персональный фол, три — если фол был на трёхочковой линии, один — за технический и если мяч был забит.

Щ 
 Щит () — плоскость, к которой крепится кольцо.

Э 
 Эирбол или сквозняк () — незаблокированный бросок, не попавший ни по щиту, ни по кольцу.

Примечания

Литература 
 

Баскетбол